Machine Head – album dei Deep Purple del 1971
Machine Head – gruppo musicale statunitense